Los Amates bezeichnet:

 Los Amates (Chiapas), Stadt im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Los Amates (Izabal), Stadt im Departamento Izabal, Guatemala